Things Will Be Done é o terceiro álbum da banda Polly and the Pockets. Foi lançado em 9 de julho de 2010.

Faixas

"American Challenge"
"Psycho Suicide"
"Things Will Be Done"
"The Price"
"Nuttyland"
"Beautiful Friends"
"Hot Day"
"Complicated"
"Party Started"
"Nothing's Gonna Change"
"San Francisco"
"On My Own Way"
"Right Now,That Rage"

Singles

 "The Price" (2010)
 "Things Will Be Done" (2010)
 "Psycho Suicide" (2011)
 "Hot Day" (2011)

Álbuns de 2010